San Paolo steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Italien:
 San Paolo (Lombardei) in der Provinz Brescia
 San Paolo Albanese
 San Paolo d’Argon
 San Paolo Bel Sito
 San Paolo Cervo
 San Paolo di Civitate
 San Paolo di Jesi
 San Paolo Solbrito
 Azzano San Paolo
 Civitella San Paolo
 Loiri Porto San Paolo

Inseln:
 San Paolo (Cheradi-Inseln), eine der Cheradi-Inseln, Italien
 Isola di San Paolo, Insel im Iseosee, Italien
 Isole di San Paolo, anderer Name für Saint Paul’s Islands, Inseln von Malta

Oper:
 San Paolo

Sonstiges:
 Stadio San Paolo, 1963–2020 Name des Stadio Diego Armando Maradona in Neapel

Siehe auch:
 Sanpaolo IMI, Kreditbank in Italien
 San Polo (Begriffsklärung)
 Sankt Paul